Ива́н Доро́нин:
 Доронин, Иван Васильевич (1903—1951) — лётчик полярной авиации, седьмой Герой Советского Союза.
 Доронин, Иван Иванович (1900—1978) — советский поэт.